El nombre Ayuntamiento de Jerez puede referirse al gobierno público de los siguientes municipios:

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, ciudad española situada en la provincia de Cádiz, en Andalucía.
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, municipio español situado en la provincia de Badajoz, en Extremadura.
Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, municipio mexicano del Estado de Zacatecas.
Jerez, municipio de Guatemala en el Departamento de Jutiapa.